Lanište est un toponyme qui peut désigner :
 Lanište, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Ključ, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Lanište, un village de Serbie situé dans la municipalité de Bela Palanka, district de Pirot ;
 Llanishtë/Lanište, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Kaçanik/Kačanik, district de Ferizaj/Uroševac (Kosovo) ou district de Kosovo (Serbie) ;
 Llanishtë/Lanište, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Shtime/Štimlje, district de Ferizaj/Uroševac (Kosovo) ou de district de Kosovo (Serbie).